Cleberson ist der Künstlername mehrerer brasilianischer Fußballspieler:

Cleberson Luis Marques (* 1984), (União São João, Tokushima Vortis)
Cleberson Silva Andrade (* 1988), (Cruzeiro EC, Santa Cruz FC)
Cleberson Souza Santos (* 1978), (Botafogo, Al-Wahda, Wellington Phoenix)

Siehe auch:
Kleberson